Savanyú Jóska barlangja néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Savanyú Jóska barlangja, isztiméri barlang.
 Savanyú Jóska barlangja, a Cuha-völgy 2. sz. barlang másik neve.
 Savanyú Jóska barlangja, a Cuha-völgy 7. sz. barlang másik neve.
 Savanyú Jóska barlangja, a Pince-lyuk másik neve.
 Savanyú Jóska barlangja, másik nevén Római-fürdő-barlangja.
 Savanyú Jóska barlangja, másik nevén Sobri Jóska barlangja. 
 Savanyú Jóska barlangja, a Szeles-árki-sziklaodú másik neve.
 Savanyú Jóska barlangja, a bakonyszentlászlói Zsivány-barlang másik neve.

Hasonló nevű:

 Savanyu Jóska barlangja, a Savanyú Jóska barlangja másik neve.
 Savanyu Jóska barlangja, a Vadlán-lik másik neve.